Тебекин — фамилия; имеет женскую форму Тебекина.
 Тебекин, Алексей Васильевич — российский учёный, доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор, почетный работник науки и техники Российской Федерации.
 Тебекин, Павел Дорофеевич (1917—1980) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.